Euphoria signifie « euphorie » en grec et en anglais. Le terme peut faire référence à :

Cinéma 
 , film suédo-britannico-allemand de Lisa Langseth, sorti en 2017 ;

Télévision 
 Euphoria, série télévisée américaine de Sam Levinson lancée en 2019 ;

Musique

Chansons 
 , chanson de Loreen présente sur l'album  sorti le  ;

Album 
 , album de  sorti le  ;
 , album d' sorti le  ;

Informatique 
 Euphoria, langage de programmation informatique ;
 Euphoria, module complémentaire au moteur physique d'un jeu, créé par NaturalMotion ;

Voir aussi